Arkadij Timofeevič Averčenko – scrittore russo
 Evgenïý Averçenko – calciatore kazako